

Geografia 
 Eo – fiume della Spagna

Sigle 
 Evangelische Omroep – trasmittente radio-televisiva dei Paesi Bassi
 Entrepreneurs' Organization – associazione di imprenditori presente in Italia (http://www.eonetwork.org)

Codici 
 EO – codice vettore IATA di Express One International e Hewa Bora Airways
 eo – codice ISO 639 alpha-2 dell'esperanto

Informatica 
 EO Personal Communicator – uno dei primi tablet computer creato dalla AT&T

Altro 
 EO – film del 2022 diretto da Jerzy Skolimowski
 Eo – esperantido proposto da Petro Stojan nel 1926 con lo pseudonimo di Ribauld
 Edizioni E/O – casa editrice italiana

Altri progetti